Phidias steht für:
 Phidias, griechischer Bildhauer
 (4753) Phidias, Asteroid des Hauptgürtels

PHIDIAS steht für:
 Photogrammetrisches Interaktives Digitales Auswertesystem, System zur Erstellung von Tatortskizzen bei der Polizei, siehe Unfallfotogrammetrie

Siehe auch:
 Fidia

Abkürzung